Soldan peut faire référence à : 

 (14190) Soldán, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Nom de famille 

 Charles Soldan (1855-1900), homme politique suisse et président du tribunal fédéral ;
 Edmundo Paz Soldán (né en 1967), écrivain bolivien et traducteur hispanophone ;
 Fabrice Soldan (né en 1979), joueur de rugby à XV français ;
 Narciso Soldan (1927-1987), footballeur italien ;
 Venny Soldan-Brofeldt (1863-1945), peintre finlandaise ;
 Sandra Soldan (née en 1973), triathlète brésilienne.